Burgwall steht für:
 eine slawische Siedlungsform Ostmitteleuropas im Hochmittelalter, siehe Slawischer Burgwall
 eine Burgwallanlage aus der Ur- und Frühgeschichte, siehe Wallburg
 einen Ortsteil der Stadt Strasburg (Uckermark), Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern, siehe Burgwall (Strasburg)
 einen Wohnplatz der Gemeinde Neutrebbin, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg, siehe Burgwall (Neutrebbin)
 den Ortsteil Burgwall von Zehdenick im Landkreis Oberhavel, Brandenburg, siehe Burgwall (Zehdenick)
 den innerstädtischen Standort (Straße Spandauer Burgwall, Burgwallgraben) eines ehemaligen slawischen Burgwalls im heutigen Berlin-Spandau, siehe Spandauer Burgwall
 eine Ortslage im Bremer Stadtteil Blumenthal an der Straße Burgwall, siehe Burgwall-Stadion